Kim Jin-su (schaatser) (1992), Zuid-Koreaans schaatser
 Kim Jin-su (voetballer) (1992), Zuid-Koreaans voetballer